Alfta kan syfta på:

 Alfta socken – socken i Hälsingland
 Alfta landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1973
 Alfta församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2012
 Alfta kyrka – en kyrkobyggnad i Alfta
 Alfta distrikt – ett distrikt i Ovanåkers kommun och Gävleborgs län 2016–
 Alfta – en tätort i Ovanåkers kommun och kyrkbyn i Alfta socken
 Alfta finnskog – en del av sydvästra Hälsinglands finnskog